Данилю́к — українське прізвище.

 Данилюк Артем Юрійович (* 2001) — український футболіст, захисник футбольного клубу «Буковина».
 Данилюк Архип Григорович (1941—2008) — український етнограф, географ-краєзнавець, музеолог.
 Данилюк Вадим Юрійович (* 1992) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Данилюк Василина Василівна — заслужений працівник охорони здоров'я України.
 Данилюк Василь Степанович — соліст-вокаліст Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка, народний артист України.
 Данилюк Володимир
 Данилюк Володимир Володимирович (1991—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Данилюк Володимир ( 1947) — радянський футболіст.
 Данилюк В'ячеслав Сергійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Данилюк Дмитро Дмитрович (1941—2020) — український історик.
 Данилюк Ед (* 1978) — сучасний письменник-детективіст.
 Данилюк Іван Васильович (* 1969) — член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор.
 Данилюк Іван (1931—1988) — український математик, заслужений діяч науки, академік.
 Іоан (Данилюк) (1896—1953) — український ієрарх УАПЦ у Австралії.
 Данилюк Йосип Миколайович (1842—1904) — громадсько-політичний діяч і видавець Галичини.
 Данилюк Костянтин Олексійович ( 1969) — український актор театру та кіно.
 Данилюк Лілія Григорівна — ветеран журналістики, заслужений журналіст України.
 Данилюк Матвій (1892—1994) — вояк Армії УНР, учасник бою під Крутами.
 Данилюк Михайло (1919—1981) — український письменник, громадський діяч, редактор, журналіст.
 Данилюк Назарій Степанович (1910—1951) — курінний Буковинського куреня УПА, провідник Коломийського окружного провіду ОУНР.
 Данилюк Олександр
 Данилюк Олександр Олександрович ( 1975) — український політик, Міністр фінансів України (з 2016 року).
 Данилюк Олександр Володимирович ( 1981) — український громадський діяч, адвокат, правозахисник.
 Данилюк Олександр Мирославович ( 1988) — український хірург, учасник Російсько-Української війни, активний учасник Революції Гідності.
 Данилюк Олексій Мусійович (1934—1994) — бригадир тракторної бригади колгоспу. Герой Соціалістичної Праці. Депутат Верховної Ради УРСР 9—10-го скликань.
 Данилюк Роман Тарасович (* 1993) — український параолімпієць-штовхач ядра, медаліст Параолімпіад 2016 і 2020 років.
 Данилюк Світлана Пилипівна (1939—2003) — білоруська радянська оперна співачка (меццо-сопрано).
 Данилюк Сергій Михайлович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Данилюк Сергій Семенович (* 1975) — український педагог і філолог, доктор педагогічних наук, професор.
 Данилюк Тарас Васильович (* 1984) — український та казахський футболіст, півзахисник та захисник клубу «Жетису».
 Данилюк Юрій (1958—2005) — український історик, Заслужений працівник культури України.
 Данилюк Юрій Степанович (1977—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Данілюк Віталій Олександрович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Данилевич
 Данилевський
 Даниленко
 Данилишин
 Данильченко

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -юк